Fyrtøjet kan henvise til:

 Fyrtøjet – er et eventyr af H.C. Andersen
 Fyrtøjet (Der var engang...) – en tegnefilm fra 2005
 Fyrtøjet (film fra 1907) – dansk stumfilm fra 1907 instrueret af Viggo Larsen
 Fyrtøjet (film fra 1946) – dansk tegnefilm fra 1946 instrueret af Svend Methling
 Fyrtøjet (film fra 1993) – dansk børnefilm fra 1993 instrueret af Mihail Badica